Джек Алекса́ндр Хью́стон (, род. , Лондон) — британский актёр кино и телевидения. Наиболее известен ролью Ричарда Хэрроу в телесериале «Подпольная империя».

Биография 
Хьюстон родился в Лондоне, в семье леди Марго Лавинии Чамли () и Уолтера Энтони Хьюстона. Джек решил стать актёром в возрасте шести лет, сыграв главную роль в школьной постановке про Питера Пэна. Позднее он поступил в знаменитое драматическое училище «Хартвуд Хауз».

Личная жизнь 
Его мать — англичанка, отец — американец. Его дедушкой и бабушкой по отцовской линии были режиссёр Джон Хьюстон и Энрика (Сома), его дедушкой и бабушкой по материнской линии были Хью Чамли, 6-й маркиз Чамли и Лавиния Маргарет (Лесли). Хьюстон — племянник актёров Анжелики Хьюстон и Дэнни Хьюстона, а также Дэвида Чамли, 7-го маркиза Чамли. По отцовской линии Джек — правнук актёра Уолтера Хьюстона. Благодаря деду по материнской линии среди предков Джека есть: Роберт Уолпоул, первый премьер-министр Великобритании, Давид Сассун — казначей Багдада, и Майер Амшель Ротшильд, основатель дома Ротшильдов — международной банковской династии.

Хьюстон начал встречаться с американской моделью Шэннан Клик в 2011 году. 6 апреля 2013 года у пары родилась дочь — Сейдж Лавиния Хьюстон.

Фильмография

Примечания

Ссылки
 
 Интервью Джека Хьюстона для журнала Details (magazine)

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Джек
Киноактёры Великобритании